Sciota bezeichnet

Orte
 Sciota (Illinois)
 Sciota (Pennsylvania)
 Sciota Township (Illinois) im McDonough County
 Sciota Township (Michigan) im Shiawassee County
 Sciota Township (Minnesota) im Dakota County

Schiffe
 USS Sciota (1861)
 USS Sciota (AT-30)
 USS Sciota (ATA-205)

Gattung
 Sciota (Gattung), eine Schmetterlingsgattung aus der Familie der Zünsler